Neohelix lioderma är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1902.  Neohelix lioderma ingår i släktet Neohelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lioderma